Das Torneo Internazionale Città di Como 2011 war die sechste Ausgabe des Tennisturniers in Como, Italien auf Challenger-Ebene. Es fand vom 27. August bis 4. September 2011 als Teil der ATP Challenger Tour 2011 statt und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der auf Position acht gesetzte Pablo Carreño Busta, der im Finale den auf Position vier eingestuften Andreas Beck in zwei Sätzen besiegte. Vorjahressieger Robin Haase trat nicht zur Titelverteidigung an. Im Doppel gewann die Paarung Federico Delbonis und Renzo Olivo das rein argentinische Finale gegen Martín Alund und Facundo Argüello. Auch hier gab es keinen Versuch der Titelverteidigung durch die Vorjahressieger Frank Moser und David Škoch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es einige verletzungsbedingte Absagen im Einzelwettbewerb. Ádám Kellner, Gianluca Naso, Ivo Klec (allesamt Hüftverletzungen) sowie Martin Kližan konnten nicht teilnehmen. Dadurch rückten Niels Desein, Roberto Marcora, Leonardo Kirche und Benjamin Balleret als Lucky Loser ins Hauptfeld. Ebenfalls als Lucky Loser konnte Guillermo Durán antreten, da eine Wildcard des Veranstalters nicht genutzt wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Como